Linh – nome proprio di persona femminile vietnamita
 Nguyễn Văn Linh (1915-1998) – politico vietnamita
 Altopiano di Di Linh – altopiano nella provincia di Lam Dong (Tay Nguyen)